Серге́й Ива́нович Григо́рьев:
 Григорьев, Сергей Иванович (1855 — после 1918) — русский морской офицер, участник Цусимского сражения.
 Григорьев, Сергей Иванович (1922—1998) — Герой Советского Союза.